Ви́тус Пе́дерсен Бе́ринг (; ,  — , ) — датский , писавший на латинском языке, и .

Биография 
Королевский историограф с 1650 года и до самой смерти, с того же года — профессор истории (Академия Сорё — по 1651 год) и профессор поэтики (Копенгагенский университет). Двоюродный дед по материнской линии мореплавателя Витуса Беринга. Портрет Витуса Педерсена Беринга длительное время считался портретом его внучатого племянника.

Примечания

Ссылки 
 Biografi.
 Digte m.m. i Kalliope.